Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2017 (англ. St. Petersburg Open 2017) — 22-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Турнир проходил на кортах Сибур-Арены. Игры основной сетки соревнований состоялись с 18 по 24 сентября 2017 года.

Общий призовой фонд турнира составил 1 064 715 долларов, призовой фонд основных соревнований — 1 000 000 долларов. Титульным спонсором выступило ООО «Газпром экспорт».

Соревнования 
В турнире участвовали 28 игроков в одиночном разряде и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Россия
Теннис
2017
Сентябрь 2017 года